Hoekelum (kasteel); kasteel en landgoed nabij Bennekom in de Nederlandse provincie Gelderland
Hoekelum (woonplaats); buurtschap nabij Bennekom in de Nederlandse provincie Gelderland

Zie ook 
Heukelum, een plaats in de gemeente West Betuwe
Heukelom (doorverwijspagina)